Lotus har olika betydelser:

Botanik
 Lotusblomma – trivialnamn fknutet till flera växtarter med näckrosliknande blommor
 Amerikansk lotus
 Bronslotus
 Egyptisk vitlotus
 Indisk lotus
 Stjärnlotus
 Lotusrot – rotfrukt använd i östasiatisk matlagning
 Lotusväxter – växtfamiljen Nelumbonaceae med ett släkte
 Lotussläktet – växtsläktet Nelumbo i familjen lotusväxter med två arter
 Lotus – växtsläkte i familjen ärtväxter, se käringtandssläktet

Datorprogram
 Lotus Software - amerikanskt programvaruföretag ägt av IBM
 Lotus 1-2-3 - kalkylprogram 
 Lotus Approach
 Lotus Notes 
 Lotus Sametime
 Lotus SmartSuite
 Lotus Word Pro
 Lotus (datorspelsserie) – datorspel med Lotus-bilar

Bilar
 Lotus (bilmärke) – engelsk biltillverkare
 :Kategori:Bilar tillverkade av Lotus

 Lotus F1 Team – brttiskt forel 1-stall 2012–2015
 Team Lotus – brittikt formel |-stall 1954–1994

Kultur 
 Lotus (musikalbum av Christina Aguilera) – det sjunde studioalbumet av den amerikanska sångerskan Christina Aguilera
 Lotus (musikgrupp) – rockband från Malmö
 Lotus Blossom – figur i 1987 års tecknade TV-serie om Teenage Mutant Ninja Turtles
 Lotustemplet – byggnad i Delhi, Indien
 The Lotus Eaters – brittisk new wave-grupp bildad 1982

Personer
 Lotus Robb (1893–1969), amerikansk skådespelare

Geografi
 Lotus Island – öar i Kenia och USA

Övrigt 
 Lotus Scandinavia – segelbåtstyp tillverkad  197–1980
 Lotusfötter – fötter bundna enligt äldre kinesisk sed, se fotbindning
 Lotusställning – östasiatistisk meditationsställning
 Blå Lotus – seriealbum om Tintin
 Hallsta Lotus (2000–2020), svensk kallblodig travhäst
 Vita Lotus-sekten  – kinesisk politisk-religiös rörelse 1200-talet–början av 1800-talet